Lycos, Lykos ou Lycus (du grec ancien , « loup ») est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Lycos, frère de Nyctée, qui devint roi de Thèbes ;
 Lycos fils de Dircé et du précédent, également roi de Thèbes, qui fut tué par Héraclès ;
 Lycos fils de Poséidon, que son père plaça dans les Îles des Bienheureux après sa mort ;
 Lycos époux de Pernis, père d'Ascalaphe et Ialmène ;
 Lycos fils de Dascylos, roi des Mariandynes de Bithynie, qui accueillit les Argonautes et Héraclès ;
 Lycos fils de Pandion, qui fut chassé d'Athènes par son frère Égée.

Cours d'eau 
 Lycos de Phénicie, nom antique de la rivière Nahr el-Kelb (en arabe : rivière du chien) (Liban)
 Lycos nom antique de la rivière Grand Zab affluent du Tigre (Turquie, Irak)
 Lycos en Phrygie nom antique de la rivière Çürüksu Çayı affluent du Méandre qui passe auprès de Laodicée du Lycos (Turquie)
 Lycos une rivière qui traversait Byzance (Constantinople), devenue souterraine dans l'actuelle İstanbul
 Lycos de Cilicie, une rivière non identifiée citée par Pline l'Ancien entre le Pyrame (Ceyhan) et le Pinarus.
 Lycos du Pont l'actuelle Kelkit Çayı qui arrose Niksar dans la province la province de Tokat, en Turquie.

Autre 
 Lycos de Macédoine, médecin de l'époque d'Érasistrate ;
 Lycos est également un site web généraliste, un moteur de recherche et un hébergeur de sites Web.

Notes